Брейслак:

 Брейслак, Сципион — итальянский геолог немецкого происхождения.
 Брейслак — крупный ударный кратер, находящийся в южной материковой части видимой стороны Луны.